Морис Хальбвакс (правильнее: Альбвакс) (, 11 марта 1877, Реймс — 16 марта 1945, Бухенвальд) — французский философ, социолог, социальный психолог, представитель социологической школы Дюркгейма, основоположник научных исследований исторической коллективной памяти. Сторонник социализма Ж. Жореса.

Биография 
Из семьи эльзасско-немецкого происхождения, сын лицейского преподавателя немецкого языка. Учился в Эколь Нормаль (1898—1901). В 1904 и 1909 годах ездил в Германию, где участвовал в каталогизации трудов Лейбница, а затем изучал экономику и марксизм.

Преподавал в лицеях Реймса, Тура, Нанси, в 1918—1919 — в Кане, в 1919—1935 — в Страсбурге. В 1930 — приглашённый профессор Чикагского университета. В 1935 получил кафедру в Сорбонне. Президент Французского социологического общества (1938), вице-президент Психологического общества (1943). В мае 1944 избран заведующим кафедрой коллективной психологии в Коллеж де Франс.

Сторонник идей гуманизма и социализма, Хальбвакс был активным противником антисемитизма. После зверского убийства родителей его жены (которая была еврейского происхождения), он настоятельно требует от властей оккупированной Франции официального расследования. В июле 1944 года один из сыновей Хальбвакса  был арестован гестапо как участник движения Сопротивления. 26 июля был арестован и сам Хальбвакс, который к тому же был социалистом. Сначала он был помещён в тюрьму во Френе, а затем депортирован в Бухенвальд, где он умер от дизентерии.

Научные интересы 
Хальбвакс занимался проблемами демографии и стратификации, пространственного расселения и социальной морфологии, но наиболее известен начатыми ещё в 1920-х годах работами по коллективной памяти, в которых синтезировал дюркгеймовские идеи о коллективных представлениях с философией времени у Бергсона и которые приобрели широкое признание уже в последние десятилетия XX — начале XXI вв. Эти работы были переведены на многие европейские языки. Они получили развитие в трудах философов, социологов, историков — П. Рикёра, Я. Ассмана и др.

Научные труды 
 Leibniz (1907, переизд. 1928)
 La classe ouvrière et les niveaux de vie (1913)
 Les origines du sentiment religieux d’après Durkheim (1925)
 Les Cadres sociaux de la mémoire (1925)
 La Population et les tracés de voies à Paris depuis cent ans (1928)
 Les Causes du suicide (1930)
 Morphologie sociale (1930)
 Sociologie économique et démographique (1940)
 La Topographie légendaire des Évangiles en Terre Sainte; étude de mémoire collective (1941)
 Les classes sociales (1942)
 La Mémoire collective (1950)

Переводы на русский язык 
 Возникновение религиозного чувства по Дюркгейму// Происхождение религии в понимании буржуазных учёных. М.: Московский рабочий, 1932
 Социальные классы и морфология. СПб: Алетейя, 2000
 Коллективная и историческая память
 Социальные рамки памяти/ Пер. с фр. и вступ. статья С. Н. Зенкина. М.: Новое издательство, 2007

Признание 
 Орден Почётного легиона.

Примечания

Литература 
 на русском языке
 Гофман А. Хальбвакс, Морис // Современная западная социология: Словарь. — М.: Политиздат, 1990. — 386 с.
 
 Фрумкина Р. М. Актуальность Мориса Хальбвакса // Полит.ру, 18.01.2008
 на других языках
 Baudelot C., Establet R. Maurice Halbwachs: consommation et société. Paris: PUF, 1994
 Baudelot C., Jaisson M. Maurice Halbwachs, sociologue retrouvé. Paris: Éditions Rue d’Ulm, 2007
 Becker A. Maurice Halbwachs: un intellectuel en guerres mondiales 1914—1945. Paris: Viénot, 2003
 Deloye Y., Haroche С. Maurice Halbwachs: espaces, memoire et psychologie collective. Paris: Publ. de la Sorbonne, 2004
 Echterhoff G., Saar M., Assmann J. Kontexte und Kulturen des Erinnerns: Maurice Halbwachs und das Paradigma des kollektiven Gedächtnisses. Konstanz: UVK Verlagsgesellschaft, 2002
 Egger S., Ohnacker J. Maurice Halbwachs, Aspekte des Werks. Konstanz: UVK, 2003
 Erinnerung und Gesellschaft: hommage à Maurice Halbwachs (1877—1945)/ Hermann Krapoth, Hrsg. Wiesbaden: Verl. für Sozialwiss. 2005
 Jaisson M. e.a. Maurice Halbwachs et les sciences de son temps. Villeneuve d’Ascq: Presses universitaires du Septentrion, 1999
 Lepenies W. Deutsch-französische Kulturkriege: Maurice Halbwachs in Berlin. Berlin: WZB, 2004
 Maurice Halbwachs, 1877—1945/ Christian de Montlibert, ed. Strasbourg: Presses universitaires de Strasbourg, 1997
 Maurice Halbwachs: le temps, la mémoire et l'émotion/ Sous la dir. de Bruno Péquignot. Paris: L’Harmattan, 2007
 Marcel J.-C. Mémoire et connaissance chez Maurice Halbwachs. Paris: Centre de recherches sociologiques, 2000
 Montigny G. Maurice Halbwachs: Vie, oeuvre, concepts. Paris: Ellipses, 2005
 Namer G. Halbwachs et la mémoire sociale. Paris: L’Harmattan, 2000

Ссылки 
 Краткая биография и библиография на сайте Коллеж де Франс
 Труды Хальбвакса on line

Социологи по алфавиту
Социологи Франции
Социологи религии
Социалисты Франции
Философы Франции
Психологи Франции
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж)
Преподаватели Парижского университета
Преподаватели Чикагского университета
Кавалеры ордена Почётного легиона
Борьба с антисемитизмом во Франции
Умершие от дизентерии
Исследователи исторической памяти
Погибшие за Францию